Die Abgeordneten des nordrhein-westfälischen Landtags in der 8. Wahlperiode vom 28. Mai 1975 bis zum 28. Mai 1980

Parlaments- und Fraktionsvorsitzende 

Landtagspräsident:
Wilhelm Lenz (CDU)

Fraktionsvorsitzende:
SPD: Dieter Haak
CDU: Heinrich Köppler (bis 20. April 1980)
FDP: Hans Koch, Wolfgang Heinz (ab 1. Januar 1980)

Abgeordnete

Literatur 
 60 Jahre Landtag Nordrhein-Westfalen. Das Land und seine Abgeordneten. Düsseldorf 2006.

 #:8 Wahlperiode